

Acronimi 
 PBA – in ambito ferroviario indica il posto di blocco intermedio automatico
PBA – società italiana produttrice di hardware per porte e accessori hardware per disabili
 Personal Bingo Assistant – nelle sale bingo, computer con display che permette ai giocatori che comprano un gran numero di cartelle di visualizzare eventuali vincite
 Philippine Basketball Association – lega di pallacanestro filippina
 Provincia di Buenos Aires – provincia dell'Argentina

Codici 
 PBA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Point Barrow, Point Barrow, Stati Uniti